Nine Lives kan avse:

 "Nine Lives" – novell från 1969 av Ursula K. Le Guin
 Nine Lives – album av Bonnie Raitt från 1986
 Nine Lives (musikalbum av Aerosmith) – album av Aerosmith från 1997
 Nine Lives (film, 2005) – amerikansk dramafilm från 2005
 9 Lives – musikalbum av Kat DeLuna från 2007
 Nine Lives (musikalbum av Deuce) – album av Deuce från 2012
 Nine Lives (film, 2016) – film från 2016

Se även 
 Nio liv